Henrik Bjorklund (né le  à Karlstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Färjestads BK || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Färjestads BK || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008|| Skåre BK || Division 1 ||17 || 7|| 4|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Färjestads BK || Elitserien ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Skåre BK || Division 1 || 38|| 21|| 14|| 35|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Färjestads BK || Elitserien ||19 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Skåre BK || Division 1 || 4|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Borås HC || Allsvenskan || 31|| 8|| 6|| 14|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Rögle BK || Allsvenskan || 51|| 16|| 12|| 28|| 52|| 10|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
|2011-2012 || Örebro HK || Allsvenskan ||34 ||6 ||6 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 16|| 3|| 1|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || BIK Karlskoga || Allsvenskan ||31 ||14 ||22 ||36 ||86 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2013-2014 || BIK Karlskoga || Allsvenskan ||42 ||12 ||19 ||31 ||91 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2014-2015 || BIK Karlskoga || Allsvenskan ||39 ||14 ||12 ||26 ||38 ||5 ||2 ||0 ||2 ||33
|-
|2015-2016 || BIK Karlskoga || Allsvenskan ||48 || 19 || 13 || 32 || 104 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|2016-2017 || MoDo Hockey || Allsvenskan || 47 || 20 || 19 || 39 || 48 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || MoDo Hockey || Allsvenskan || 38 	||12 || 7 ||19|| 58 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2018-2019 || MoDo Hockey || Allsvenskan ||50 ||20 ||17 ||37 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || MoDo Hockey || Allsvenskan ||52 ||20 ||16 ||36 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 52 || 26 || 30 || 56 || 58 || 11 || 8 || 9 || 17 || 35

Au niveau international 

| 2007 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0|| align="left"| Quatrième place

Notes et références 

Naissance en septembre 1990
Naissance à Karlstad
Attaquant de hockey sur glace
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Borås HC
Joueur du Rögle BK
Joueur du Örebro HK
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du MODO hockey